Monotosporella är ett släkte av svampar. Monotosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monotosporella